Zapuže (Radovljica)
 Zapuže (Šentjernej)